Die Scottish Football League Division One wurde 1955/56 zum 56. Mal ausgetragen. Es war zudem die 59. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 10. September 1955 und endete am 30. April 1956. In der Saison 1955/56 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 29. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Die Rangers qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1956/57. Der FC Clyde und Stirling Albion stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 28 Treffern Jimmy Wardhaugh von Heart of Midlothian.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1955/56 bei statto.com
 Scottish Division One 1955/56 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1955/56
1955 56